Cressy bezeichnet

Orte:
 Cressy (Kentucky), Ort im Estill County im US-Bundesstaat Kentucky
 Cressy (Seine-Maritime), eine französische Gemeinde im Département Seine-Maritime
 Cressy-Omencourt, eine französische Gemeinde im Département Somme
 Cressy-sur-Somme, eine französische Gemeinde im Département Saône-et-Loire

Schiffe:

 Cressy (Schiff), eine britische Bark, eines der „First Four Ships“, die erste Siedler nach Neuseeland brachten
 HMS Cressyy (1810), ein britisches Linienschiff
 HMS Cressy (1853), ein britisches Linienschiff
 HMS Cressy (1899), ein britischer Panzerkreuzer
 Cressy-Klasse, eine britische Klasse von Panzerkreuzern
 HMS Unicorn (1824), eine britische Fregatte, 1941–1959 Cressy benannt

Cressy ist außerdem der Familienname der folgenden Personen:
 Maxime Cressy (* 1997), US-amerikanisch-französischer Tennisspieler